Lobo — Canis lupus; animal carnívoro da família dos canídeos
Lobo (espécies)
Lobo (anatomia) — em anatomia geral, uma parte de um órgão demarcada por sulcos, fissuras, etc.

Toponínima
Lobo (Batangas) — município das Filipinas
Lobo (Itatinga) — distrito do Brasil

Pessoas
Lobo (músico) — estadunidense
Lobo (artista plástico) — brasileiro

Ficção
Wolf (filme) — Lobo no Brasil; de 1994, realizado por Mike Nichols
Lobo (2008) — telenovela filipina
Lobo (2012) — telenovela argentina
Lobo, The King of Currumpaw — conto de Ernest Thompson Seton

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de animais
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos